Lac Bennett ou Lake Bennett peut faire référence à deux lacs différents :

 Lac Bennett, situé dans le Territoire du Nord, en Australie
 Lac Bennett, situé dans le Territoire du Yukon, au Canada
 Lac Bennett, situé en Ontario, au Canada